Vjenceslav (Vaclav) III. može biti:

Vjenceslav III., češki kralj
Vjenceslav III., tešinski vojvoda, tešinski vojvoda